Paralipómena es el plural del término griego paralipomenon (que en griego significaba "lo omitido", de paraleipein, "omitir, pasar por alto"). El término designa apéndices o anotaciones complementarias a un texto o a un libro. En particular, se denominan así las informaciones, sobre redacciones alternativas, fragmentos, proyectos o variantes,  que se añaden a obras de carácter poético o filosófico.

El término es conocido gracias a la obra de Arthur Schopenhauer Parerga y Paralipómena.

Además
Paralipómena es también la denominación griega y latina del primer y segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, puesto que se cree que en estos libros se informa de "las cosas omitidas" en los libros históricos anteriores.

Véase también
Parerga
Paralipomenon Origen de la palabra, traducciones 

Libros